Ваиеа:

 Ваиеа — деревня, расположенная в северной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Ваиеа — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).